Монтоба́н-де-Брета́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на захід від Парижа, 30 км на захід від Ренна.

Історія 

1 січня 2019 року до Монтобан-де-Бретань приєднали колишній муніципалітет Сен-М'Ервон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2013 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4914,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Монтобан-де-Бретань на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен